Me Too (englisch für „ich auch“) steht für:

 MeToo, eine Bewegung gegen sexuelle Belästigung oder Angriffe (ab 2006)

 Me Too (Lied) von Meghan Trainor (2016)

 Me too – Wer will schon normal sein?, original Yo, también, spanischer Spielfilm von Álvaro Pastor Gaspar/Antonio Naharro (2009)

Siehe auch:
 Me-too-Produkt (Nachahmerprodukt)
 Me-too-Präparat (Analogpräparat)